En sécurité informatique, un Sheep Dip (en français : sas de décontamination) est une machine permettant de tester des fichiers venant de l'extérieur (clé USB, CD, etc) contre la présence de virus avant qu'ils ne soient introduits sur le réseau d'une entreprise ou d'une institution.

C'est en général une machine dédiée sur laquelle ne sont installés que les logiciels nécessaires à sa fonction.

Le terme  fait également référence à une méthode d'élevage de mouton qui consiste à immerger chaque bête dans un bain de fongicide afin d'empêcher la propagation de parasitoses dans le cheptel.

Notes et références 

Sécurité informatique